Logan City – wymarłe miasto hrabstwie Lincoln stanu Nevada
 Logan City – dzielnica Brisbane i samorząd w stanie Queensland, w Australii